В парному розряді жіночого тенісного турніру WTA Swiss Open 1986, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Еліз Берджін і Бетсі Нагелсен виграли титул, у фіналі перемігши пару Дженні Бірн і Джанін Тремеллінг 6-2, 6-3.

Сіяні пари 

 Еліз Берджін /  Бетсі Нагелсен (чемпіонки)
 Беттіна Бюнге /  Ева Пфафф (півфінал)
 Світлана Чернєва /  Лариса Нейланд (чвертьфінал)
 Марселла Мескер /  Паскаль Параді-Мангон (півфінал)

 Террі Фелпс /  Раффаелла Реджі-Конкато (1-ше коло)
 Катарина Малеєва /  Мануела Малєєва-Франьєре (2-ге коло)
 Катрін Суїр /  Адріана Вільягран-Ремі (1-ше коло)
 Пенні Барг-Магер /  Бет Герр (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

WTA Swiss Open